Lenny, Isaac Asimov egyik novellája
Lenny, 1974-es film Dustin Hoffman főszereplésével
Lenny, Stevie Ray Vaughan egyik Fender Stratocaster elektromos gitárja.
Lenny a címe Stevie Ray Vaughan egyik dalának.